Somssich ist der Familienname folgender Personen:
 József Somssich (1864–1941), ungarischer Politiker, Diplomat und Außenminister
 Pál Somssich (1811–1888), ungarischer Politiker, Publizist und Präsident des Abgeordnetenhauses